Гунько́ () — украинская фамилия.

Известные носители:
 Гунько, Андрей (род. 1963) — немецкий политик, член Бундестага.
 Гунько, Василий Владимирович (род. 1956) — советский и украинский футболист.
 Гунько, Владимир Сергеевич (род. 1983) — российский альпинист.
 Гунько, Геннадий Евгеньевич (род. 1960) — российский танцор-профессионал и педагог бальных танцев.
 Гунько, Дмитрий Иванович (род. 1976) — российский футболист и тренер.
 Гунько, Сергей Валентинович (род. 1973) — российский футболист и тренер.
 Гунько, Юрий Дмитриевич (род. 1972) — украинский хоккеист.

Примечания